

Lokalizacje

Argentyna 
 Jesús María – miasto

Kolumbia 
 Jesús María – miasto

Meksyk 
 Jesús María – miasto w stanie Aguascalientes
 Jesús María – gmina w stanie Aguascalientes
 Jesús María – miasto w stanie Jalisco
 Jesús María – miasto w stanie Nayarit
 Villa Jesús María – miejscowość w Kalifornii Dolnej

Peru 
 Jesús María – dzielnica Limy